Ел Окоте, Ранчо има више значења:

 Ел Окоте, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Окоте, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику